Termin  ima više značenja.

 .ch, najviši Internet domen za Švajcarsku
 Čandigar, grad u Indiji, koji je glavni grad dve indijske države: Pendžaba i Harajane